Miss Univers 1997, est la  de Miss Univers, qui s'est déroulée le  au Miami Beach Convention Center à Miami Beach aux États-Unis. L'Américaine Brook Lee, Miss USA, devient Miss Univers 1997, elle succède à Alicia Machado, Miss Univers 1996.

Résultats

Classements

Scores demi-finalistes 

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes
(#) Classement à chaque tour de compétition

Prix spéciaux

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

Top 6

Top 3

Juges
Cristina Saralegui – Animatrice de talk-show cubaine.
Tommy Ford – Acteur afro-américain.
Eva Herzigova – Modèle et actrice tchèque.
Pat O'Brien  – Commentateur.
Monique Pillard – Agent de modélisation.
James E. Billie – Ancien responsable séminole.
Ingrid Seynhaeve – Modèle belge.
Mike Love – Chanteur/compositeur américain.
Carolina Herrera – Styliste.

Participantes 

 - Nazarena Almada
 - Karen-Ann Peterson
 - Laura Csortan
 - Nestaea Sealy
 - Laurence Borremans
 - Sharon Dominguez
 - Naomi Darrell
 - Helga Bauer
 - Jhane Landwier
 - Nayla Micherif
 - Melinda Penn
 - Krassmira Todorova
 - Carmen Kempt
 - Claudia Delpin
 - Claudia Vásquez
 - Gabriela Aguilar
 - Kristina Cherina
 - Verna Vasquez
 - Korina Nikolaou
 - Petra Minářová
 - Cesarina Mejia
 - María José López
 - Eiman Thakeb
 - Carmen Carrillo
 - Kristiina Heinmets
 - Karita Tuomola
 - Patricia Spehar
 - Agathe Neuner
 - Elina Zisi
 - Carol Aquino 
 - Joselina García
 - Lee San-San
 - Ildikó Kecan
 - Solveig Guðmundsdóttir
 - Nafisa Joseph
 - Fiona Mullally
 - Dikla Hamdy

 - Denny Méndez
 - Nadine Thomas
 - Lee Eun-hee
 - Dalida Chammai
 - Trincy Lowe
 - Claire Grech
 - Cindy Cesar
 - Rebeca Tamez
 - Sheya Shipanga
 - Marina McCartney
 - Melanie Sibetang
 - Lía Borrero
 - Rosanna Giménez
 - Claudia Dopf
 - Abbygale Arenas
 - Agnieszka Zielinska
 - Lara Antunes
 - Ana Rosa Brito
 - Diana Maria Urdareanu
 - Anna Baitchik
 - Tricia Tan
 - Lucia Povrazníková
 - Mbali Gasa
 - Inés Sáinz
 - Victoria Lagerström
 - Melanie Winiger
 - Chio Hai Ta
 - Suangsuda Rodprasert
 - Margot Bourgeois
 - Yeşim Çetin
 - Keisha Delancy
 - Natalia Nadtochey
 - Adriana Cano
 - Brook Lee
 - Vania Thomas 
 - Marena Bencomo
 - Lorraine Magwenzi

Points préliminaires

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes

Notes sur le classement des pays
 victoire des États-Unis grâce au sacre de Brook Lee, 2 ans après le sacre de Chelsi Smith, Miss Univers 1995.
Les États-Unis sont classés pour la  consécutive.
Le Venezuela est classé pour la  consécutive. De plus, il voit sa Miss classée dans le Top 2 pour la  consécutive.
 L'Inde est classée pour la  consécutive.
La Suède est classée pour la  consécutive.
Le retour de Porto Rico et de Trinité-et-Tobago, depuis leur dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1995.
Le retour de l'Italie, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1994.
Le retour de Curaçao, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1991.
Le retour du Panama, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1980.
 L'Estonie réalise son premier classement.

Références

Liens externes 
  Miss Universe Organization official website
  NBC website

Miss Univers 1997
Concours de beauté en 1997
1997 aux États-Unis